Усач Радде () — вид жесткокрылых насекомых из семейства . Лёт жука: в конце июля и в августе. Жуки ведут ночной образ жизни и могут прилетать к искусственному свету.

Распространение 
Распространён в Азии: в Уссурийско-Приморском регионе, северной части Китая, Корее и Японии.

Описание 
Взрослый жук длиной от 35 до 52 мм. Тело личинки белое, в длину до 65 мм, и шириной головы 8 мм.

Развитие 
Личинки заселяют стволы угнетённых растущих деревьев дуба (Quercus) диаметром до 50 см. Первое время личинки живут под корой, потом в древесине, где прокладывают обычно продольные ходы.

Экология 
Населяет широколиственные леса. Личинка развивается в стволах лиственных пород следующих видов: ,  и .

Примечания

Ссылки 
 Сканография Neocerambyx raddei (Bless. et Sols., 1872) от Щепана Зярко на сайте ЗИН РАН

Настоящие усачи
Животные, описанные в 1872 году
Насекомые Азии
Таксоны насекомых, названные в честь людей